Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А. П. Крылова — научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами разработки нефтяных месторождений. АО «ВНИИнефть» входит в группу компаний АО «Зарубежнефть».

История 
Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А. П. Крылова был основан в 1943 году на базе Ленинградского нефтяного геолого-разведочного института (НГРИ).

В 1953 году институт пополнился проектно-исследовательским бюро по разработке нефтяных месторождений из Московского нефтяного института имени акад. И. М. Губкина, филиалами в городах г. Небит-Даге и Краснодаре.

В институте в разное время работали ученые: А. П. Крылов, М. И. Максимов, Ю. П. Борисов, М. Л. Сургучёв, Г. Г. Вахитов, В. С. Мелик-Пашаев, Б.Т. Баишев, среди его работников было 11 лауреатов Ленинской и 14 Государственной премий.

В 1994 году институт был акционирован: АО «ВНИИнефть имени академика А. П. Крылова».

Аспирантура 
Подготовка научных кадров института проводится в аспирантуре по специальностям:  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,  «Геология, поиски и разведка горючих ископаемых», «Экономика и управление народным хозяйством».

Продукция 
Продукция института — проекты, результаты научных исследований, разработка и внедрение технологий добычи нефти, нормативные и регламентирующие документы для ТЭК РФ.

Основные направления работы института: проектирование и анализ разработки нефтяных и газовых месторождений, прикладные исследования в области разработки нефтяных месторождений; геологическое моделирование, подсчет запасов, сопровождение бурения и мониторинг состояния сырьевой базы России, разработка структурированных моделей нефтяных и газовых залежей, сопровождение поисково-разведочного бурения, разработка новых методов повышения нефтеотдачи пластов и др.

За время работы института им были созданы проекты разработок нефтяных месторождений: Самотлорское, Ромашкинское, Туймазинское (Россия), Узеньское, Тенгизское (Казахстан), Речицкое (Белоруссия), Долинское и Гнединцевское (Украина), проведены работы по использованию новых методов увеличения нефтеотдачи месторождений: Усинское, Охинское, Эхаби, Колендо (Россия), Узеньское, Каражанбас, Каламкас (Казахстан).

Руководство 
 Алексеев Фёдор Алексеевич (1943 — 1946)
 Сенюков Василий Михайлович (1946 — 1946)
 Паронджанов Давид Гаврилович (1946 — 1951)
 Мкртчян Мкртич Вагаршакович (1951 — 1953)
 Требин Фома Андреевич (1953 — 1955)
 Трофимук Андрей Алексеевич (1955 — 1957)
 Крылов Александр Петрович (1957 — 1971)
 Вахитов Гадель Галяутдинович (1971 — 1986)
 Сургучев Михаил Леонтьевич (1986 — 1991)
 Филиппов Виктор Павлович (1992 — 2000)
 Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы (2000 — 2004)
 Рудая Валентина Семеновна (2005 — 2008)
 Крянев Дмитрий Юрьевич (2009 — 2013)
 Фомкин Артем Вачеевич (2014-2017)
 Им Павел Тхекдеевич (2017-2020)
Терентьев Вячеслав Леонидович (С 2020)

Литература 
 Москва. Энциклопедический справочник. М.: Большая Российская Энциклопедия.
 ВНИИнефть - 70 лет истории  / Под ред. Д.Ю. Крянева, С.А. Жданова, А.Л. Урванцева. - М.: ОАО "Всерос. нефтегаз. науч.-исслед. ин-т", 2013. – 256 с.: ил.

Ссылки 
 Энциклопедия Москва
 http://www.vniineft.ru/

Акционерные общества России
Предприятия Москвы